Popoli peut désigner:

 Popoli, commune de la province de Pescara dans les Abruzzes en Italie ;
 Popoli (revue),  revue internationale des jésuites italiens ;
 Le Popoli, journal satirique camerounais ;